Окіпна Валентина Володимирівна - депутат ВР УРСР 8-го скликання
 Окіпна Раїса Миколаївна - українська артистка